In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale estone. In grassetto i calciatori ancora in attività.

Statistiche aggiornate al 27 marzo 2013.

Collegamenti esterni
 
  Estonia - Record International Players Rsssf.com
 
 
  su Transfermarkt.ch

Estone